O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2009 foi um torneio de Rugby Union (15 jogadores por time), disputado por seis equipes do estado do Rio Grande do Sul e promovido pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS hoje atual Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2009 foi o San Diego Rugby Club.

Equipes Participantes

Jogos

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2009 no Brasil‎